le district Sud, un des six districts israéliens ;
 le district Sud de Séville, en Espagne ;
 le district Sud de Taichung, à Taïwan ;
 le district Sud de Tainan, à Taïwan.